Ayanoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Ayanoğlu est composé de ayan, nom commun turc, ou , nom de famille turc, et de -oğlu, suffixe à valeur patronymique qui signifie « fils de », accusatif de oğul qui signifie « fils ». Ayanoğlu signifie donc « fils d’Ayan ».

Le patronyme Ayanoğlu est construit, à l’image d’innombrables autres patronymes turcs, sur le modèle avec suffixe -oğlu, dont l’article  donne une liste non exhaustive et étudie les différentes étymologies.

Toponyme

 Ayanoğlu, village du district de Yedisu dans la province de Bingöl et la région de l'Anatolie orientale en Turquie.

Patronyme 

  (1946-), chanteur, compositeur et acteur turc ;
 , homme politique turc ;
  (1913-1971), acteur, réalisateur, scénariste et producteur turc.

Références

Article connexe 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique des noms de familles turcs qui signifie « fils de ».

Patronyme turc
Homonymie de patronyme turc